Ървинг може да се отнася за:
 Ървинг, град в Тексас, САЩ
 Хора
 Дейвид Ървинг (р. 1938), английски историк
 Джулиус Ървинг (р. 1950), американски баскетболист
 Ейми Ървинг (р. 1952), американска актриса
 Уошингтън Ървинг (1783 – 1859), американски писател
 Хенри Ървинг (1838 – 1905), английски актьор